Maureen Connolly ha battuto in finale Shirley Fry 6-3, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Doris Hart (semifinali)
 Shirley Fry (finale)
 Pat Todd (terzo turno)
 Maureen Connolly (Campionessa)

  Nancy Chaffee (quarti di finale)
 Kay Tuckey (terzo turno)
 Betty Rosenquest (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1951